La Juventud Carlista puede hacer referencia a:
La Juventud Carlista (1887-1888), periódico editado en la ciudad española de Madrid; o a
La Juventud Carlista (1893-1894), semanario editado en la ciudad española de Murcia.